Slovo škola je polysémní a může mít několik významů:

Vzdělávání 
 škola – vzdělávací instituce
 mateřská škola
 základní škola
 základní umělecká škola
 jazyková škola
 střední škola
 střední odborná škola
 vyšší odborná škola
 vysoká škola

Věda a umění 
 škola – skupina autorů tvořících na stejném místě v podobném či rozdílném duchu
v literatuře
 Budapešťská škola
 Skotská škola (esperanto)

v historiografii
 Gollova škola
 Škola Annales

ve filosofii
 Antiochijská škola
 Alexandrijská škola
 Deuteronomistická škola
 Elejská škola
 Élidská škola
 Chartreská škola
 Kyrénská škola
 Marburská škola
 Megarská škola
 Milétská škola
 Ničirenova škola
 Škola Rinzai

v sociologii
 Frankfurtská škola
 Chicagská škola (sociologie)

v pedagogice
 Freinetovská škola

v právu
 Brněnská škola
 Francouzská škola právní exegeze

v ekonomii
 Chicagská škola
 Lausannská škola
 Německá historická škola
 Rakouská škola
 Salamanská škola
 Stockholmská škola

v malířství
 Barbizonská škola
 Dunajská škola
 Florentská škola
 Pařížská škola
 Škola Če
 Škola Wu

v hudbě
 Franko-vlámská škola
 Mannheimská škola
 Notredamská škola

ve fotografii
 Düsseldorfská škola

Umělecká díla 
literární dílo
 Škola robinsonů

divadlo, filmy a televize
 Škola základ života
 Škola základ života (hudební komedie)
 Škola života (Kancl)
 Škola Na Výsluní
 Škola otců

Jiné rozcestníky 
 Škola života